Il singolare del torneo di tennis Natal Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Marcelo Ingaramo 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (primo turno)
 Jaime Oncins (Campione)
 Fernando Meligeni (semifinali)
 Mauricio Hadad (semifinali)

 Roberto Jabali (primo turno)
 Fernon Wibier (primo turno)
 Mario Rincon (quarti di finale)
 Patricio Arnold (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Natal Challenger 1993